Kilpatrick ist der Familienname folgender Personen:
 Carolyn Cheeks Kilpatrick (* 1945), US-amerikanische Politikerin
 C. William Kilpatrick (≈ Charles William Kilpatrick) (* 1944), US-amerikanischer Zoologe
 Helen Kilpatrick (* 1958), Gouverneurin der Cayman Islands
 Hugh Judson Kilpatrick (1836–1881), US-amerikanischer General und Diplomat
 Jack Kilpatrick (eigentlich John Kilpatrick; 1917–1989), britischer Eishockeyspieler
 James J. Kilpatrick (1920–2010), US-amerikanischer Journalist und Fernsehmoderator
Jeremy Kilpatrick (* 1935), US-amerikanischer Mathematikpädagoge

 Kwame Kilpatrick (* 1970), US-amerikanischer Politiker
 Lincoln Kilpatrick (1931–2004), US-amerikanischer Schauspieler
 Nancy Kilpatrick (* 1946), kanadische Schriftstellerin
 Patrick Kilpatrick (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Kilpatrick, Baron Kilpatrick of Kincraig (1926–2015), britischer Mediziner und Politiker
 William Heard Kilpatrick (1871–1965), US-amerikanischer Pädagoge

Kilpatrick ist der Name folgender Orte:
 Kilpatrick (County Antrim), Townland im County Antrim, Nordirland
 Old Kilpatrick, Ort in West Dunbartonshire, Schottland

Siehe auch:
 New Kilpatrick Parish Church, Kirche in Bearsden, Schottland
 Kirkpatrick